Étréchy (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Étréchy (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Étréchy (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France